Уезд Ават (, ) — уезд в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Власти уезда размещаются в посёлке Ава́т.

История 
Уезд Ават был создан в 1930 году.

Административное делени 
Уезд делится на 3 посёлка и 5 волостей:
 Посёлок Ават (, )
 Посёлок Бешарык (, )
 Посёлок Курукчел (, )
 Волость Айбаг (, )
 Волость Багтограк (, )
 Волость Дулан (, )
 Волость Янарык (, )
 Волость Тамтограк (, )

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Синьцзян-Уйгурского автономного района